Stati Uniti d'America
Hatch – villaggio della Contea di Doña Ana, Nuovo Messico
Hatch – città della Contea di Garfield, Utah

Personaggi
Annia Hatch – ginnasta cubana
Donald Hatch Andrews – chimico statunitense
John Hatch Bluth – cestista messicano
John Hatch – cestista canadese
Orrin Hatch – politico statunitense
Richard Hatch – attore statunitense
Sidney Hatch – atleta statunitense

Altro
Circuito di Brands Hatch